Чернецкое — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Марковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Марковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 27 км, до центра муниципального образования Васильевского — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Матвеевское, Редькино, Порошино, Марково, Поповское.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Чернецкое в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района